Agatha van Sicilië
De heilige Agatha (Zurbarán), schilderij